Ron Davies peut désigner :
 Ron Davies (1942-2013), un footballeur britannique sélectionné entre 1964 et 1974 dans l’équipe du pays de Galles ;
 Ron Davies (1946), un homme politique britannique, secrétaire d’État pour le Pays de Galles entre 1997 et 1998.
Ron Davies (1946-2003) un auteur-compositeur-interprète américain